Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два 2-х гвардейских бомбардировочных авиационных корпуса:
 2-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус (первого формирования). Переименован из 1-го бомбардировочного авиационного корпуса, затем 26.12.1944 года переименован в 6-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус.
 2-й гвардейский Брянский бомбардировочный авиационный корпус 26.12.1944 года переименован из 2-го гвардейского Брянского авиационного корпуса дальнего действия.

С целью приведения в соответствие данные корпуса были переименованы:
 2-й гв. бак Фронтовой авиации в 6-й гв. бак Фронтовой авиации
 2-й гв. ак дд — во 2-й гв. бак